USS Gary war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach Thomas J. Gary, Donald A. Gary und der Stadt Gary benannt wurden:

 USS Gary (DE-61)
 USS Gary (CL-147) 
 USS Gary (FFG-51)
 USS Thomas J. Gary (DE-326).

Gary